Diego Lozano (25 de junho de 1984) é um chef de cozinha brasileiro, considerado o melhor chocolateiro do país. Ganhador da seletiva brasileira do World Chocolate Masters em 2007, ficou entre os 20 melhores do mundo na final mundial do mesmo campeonato, realizado pela Callebaut, dentro do Salon Du Chocolat, Paris.

Biografia 
Iniciou a sua trajetória na carreira gastronômica aos treze anos, auxiliando a mãe com os trabalhos domésticos enquanto ela trabalhava fora de casa. De todas as tarefas encantou-se pela gastronomia. Preparava as receitas passadas pela mãe e com o passar do tempo quis preparar refeições mais elaboradas. Passou a adquirir pequenos livros e seu interesse aumentava cada vez mais.

A primeira preparação doce foi receita de um bolo que sua avó fazia com frequência, com massa de chocolate tipo pão de ló e cobertura de chocolate. Quando terminou de assá-lo cobriu com chocolate e foi degustar. Mas o bolo tinha algo bem diferente: Estava salgado. Ele confundiu a quantidade de açúcar e sal.

Buscou a profissionalização através de cursos e práticas cotidianas. Se formou Técnico em Processamento de Alimentos pelo Senai SP. Trabalhou em vários lugares adquirindo experiência na área. Aos 19 anos já chefiava uma confeitaria. Por ser muito jovem, teve que enfrentar uma aceitação não muito boa por parte dos outros funcionários da empresa. Com profissionalismo e carisma Diego foi extremamente bem sucedido.

Após um ano foi convidado a trabalhar para a Harald, viajando por todo o país através da realização de cursos, palestras e apresentações em feiras gastronômicas. Com isso teve a oportunidade de entrar em contato com várias culturas gastronômicas brasileiras, se tornando um apaixonado pelo que é do Brasileiro.

Fã da gastronomia européia, passou a reescrevê-la com ingredientes nativos, criando assim uma identiddade própria.

Ao final de 2007 Diego Lozano foi convidado para chefiar a confeitaria do D.O.M. Restaurante comandado pelo chef Alex Atala. Alta gastronomia com ingredientes brasileiros. Diego se sentiu em casa. Nesse tempo conheceu a fundo a gastronomia brasileira, pôde testar os mais diversos ingredientes e suas combinações, criando sobremesas dignas de um Brasil extremamente rico em sabores, cores e texturas.

Em abril de 2008 é contratado pela empresa Belga, Chocolate World, como Executive Pastry Chef pra expandir os negócios em toda a América Latina e também para estar à frente da escola da empresa, com sede no Brasil, que formará os mais diversos profissionais nas artes de confeitaria, chocolateria e sorveteria.

No mesmo mês, Diego vence o concurso MS Trophy como melhor escultura na categoria chocolate.

Atualmente, Diego inaugurou a "Escola de Confeitaria Diego Lozano", localizada na Rua Gandavo, 523 - Vila Mariana e considerada a primeira escola do Brasil direcionada somente a arte de confeitar.

Títulos 
 2014 - 1º lugar seletiva Brasileira World Chocolate Masters 2014 (Título de Brazilian Chocolate Masters 2014)
 2013 - Chef Pâtissier do Ano (Revista Confeitaria Brasileira)
 2013 - Indicado ao Prêmio Chef Pâtissier do Ano (Revista Prazeres da Mesa)
 2012 – Indicado ao Prêmio Chef Pâtissier Revelação (Revista Prazeres da Mesa)
 2010 – Indicado ao Prêmio Chef Pâtissier Revelação (Revista Prazeres da Mesa)
 2010 – 1º Lugar no MS Trophy’s (Melhor Escultura em Chocolate)
 2009 – 1º Lugar no MS Trophy’s (Melhor Escultura em Chocolate)
 2008 – 2º Lugar no Top Tec (Revista Padaria 2000)
 2008 – 1º Lugar no MS Trophy’s (Melhor Escultura em Chocolate)
 2008 – Finalista do "World Chocolate Masters" (Campeonato Mundial de Chocolates Realizado pela Callebaut, dentro do Salon Du Chocolat, Paris)
 2007 – 1º Lugar no "Brazilian Chocolate Master 2007" (Callebaut)
 2007 – 1º Lugar no Top Tec (Revista Padaria 2000)
 2006 – 3º Lugar no Campeonato de Receitas (Revista Padaria 2000)
 2005 – 1º Lugar no Top Tec (Revista Padaria 2000)

Ligações externas 
 Site de Diego Lozano
 Site da Escola de Confeitaria Diego Lozano
 World Chocolate Masters

Chefs do Brasil
Confeiteiros